Синагога на Элдридж-стрит () — синагога в районе Манхэттен, в городе Нью-Йорк, штата Нью-Йорк, США. Расположена по адресу: 12 Eldridge Street, Manhattan, ныне — в центре Чайнатауна. Основана общиной евреев-ашкенази из Восточной Европы в 1887 году вследствие массовой эмиграции в США евреев, в особенности из России. В результате резкого сокращения приезда российских евреев после 1918 года здание синагоги постепенно приходило в упадок, однако в 1980-е годы было реставрировано и взято под защиту государства как исторический и архитектурный памятник. Здание рассчитано на одновременное присутствие до 1000 человек.

История 
Синагога была основана общиной «Кагал Адат Йешурун», которую составляли евреи, приехавшие в США из Российской империи и возглавлялась раввином Элиаху Благословенным, бывшим ранее раввином в Санкт-Петербурге. В связи м резким ростом количества верующих община срочно нуждалась в конце XIX столетия в новом, более крупном знании для молений. По праздникам и в дни свадеб перед синагогой собирались тысячи верующих, и местной полиции приходилось принимать специальные меры, чтобы поддерживать общественный порядок в районе синагоги. Здание было построено по проекту братьев Питера и Фрэнсиса Гертер в стиле историзма с элементами неоготики и ориентализма.

После окончания Первой мировой войны и к 1930 -м годам въезд евреев в США резко сокращается, а значительная часть живших уже в Нью-Йорке евреев и, в особенности их дети, ассимилируются и численность посетителей синагоги на Элдридж-стрит заметно сокращается. Это сказывается на состоянии здания, так как возникают проблемы с финансированием ремонтных работ и т.п. В результате около 1950 года остатки общины использовали для молитвенных собраний подвальные помещения синагоги, отказавшись от её основных помещений. Городской район вокруг синагоги всё более и более заселяется китайцами. 

Созданное в 1986 году общество под названием «Проект Элдридж-стрит» (Eldridge Street Project) поставило цель восстановления исторического здания синагоги и собрало на эти цели необходимые средства. Реставрационные работы длились 20 лет, и были завершены в 2007 году. Они обошлись в 20 миллионов долларов США. Новые мозаичные окна из цветного стекла были созданы художницей Кики Смит, общие руководство завершением работ проводилось архитектором Деборой Ганс. Нижние этажи по-прежнему использовались для ритуальных служб, центральный же зал был превращён в музей иудаизма и истории еврейской эмиграции в США (Museum at Eldrige Street). В нижнем этаже была расположена йешива, после реставрации использующаяся также для молитв.

Значение 
Синагога на Элдридж-стрит является старейшей из сохранившихся до наших дней ашкеназийских синагог США. Федеральным агентством службы Национальных парков она отмечена как наиболее значительный памятник ортодоксального иудаизма страны. С 1996 года синагога имеет статус исторического памятника национального значения и с марта 1980 года включена в «Национальный реестр исторических мест».

Дополнения 

 Официальный веб-сайт
 National Park Service: National Historic Landmark summary listing – Eldridge Street Synagogue.

Литература 
 Diane Cole: Joy on Eldridge Street. In: Preservation Magazine. 60/2, март/апрель 2008, S. 56.
 Andrew S. Dolkart: Guide to New York City Landmarks. 4. Auflage. New York 2009, ISBN 978-0-470-28963-1.
 Historic New York synagogue celebrates $20M restoration. в: Haaretz. 3. декабрь 2007.
 Annie Polland: Landmark of the Spirit. The Eldridge Street Synagogue. Yale 2009.
 Edward Rothstein: Return of a Long-Dormant Island of Grace. In: The New York Times. 1. декабря 2007.
 Norval White, Elliot Willensky, Fran Leadon: AIA Guide to New York City. 5. Auflage. New York 2010, ISBN 978-0-19-538386-7, S. 100.

Синагоги США
Объекты Национального реестра исторических мест в штате Нью-Йорк
Национальные исторические памятники в штате Нью-Йорк
Здания и сооружения Манхэттена
Культовые сооружения Нью-Йорка
Музеи Манхэттена
Архитектура историзма